Юдикаэль (, ) — имя нескольких бретонских правителей:

 Юдикаэль (король Думнонии) (Юдикаэль Святой) (ум. 658) — король бретонского королевства Думнония в 610—640
 Юдикаэль (граф Ренна) (ум. 888) — граф Ренна и титулярный короля Бретани (Юдикаэль II) с 876
 Юдикаэль Беранже (граф Ренна) (ум. ок. 970), граф Ренна с 920
 Юдикаэль (граф Нанта) (ум. 1004) — граф Ванна с 992, граф Нанта с 994